99 Schone Namen van Allah (Ar:أ , transcriptie: Asma’ Allah al-Ḥusnā) zijn de Namen die binnen de islam voor God worden gebruikt. Deze namen komen voor in de Koran en Soenna.

Binnen verschillende stromingen kunnen verschillen bestaan, onder andere in het aantal. Zo wordt Allah (Ar: الله) of God soms als eerste naam gezien en in dat geval vervalt de 67ste naam, Al-Ahad. Van de 99 namen komen er 84 voor in de Koran. De namen worden in woordparen gerangschikt.

De eigenschappen van God kunnen onderverdeeld worden in de volgende eigenschappen:
 eigenschappen die met zijn Goddelijkheid hebben te maken;
 eigenschappen van zijn liefde en barmhartigheid;
 eigenschappen van zijn grootheid en eer;
 eigenschappen van zijn kennis;
 eigenschappen van zijn scheppen;
 eigenschappen van zijn macht.

Soera De Kantelen 180, soera De Nachtreis 110, soera Ta Ha 8 en soera De Opdrijving 24 geven aan dat de Schoonste Namen tot God behoren. Alle 114 soera's beginnen met de eerste twee namen, de Meest Barmhartige en de Meest Genadevolle; alleen soera Het Berouw noemt deze namen, de basmala, niet.

Aangezien de Koran oproept om Allahs namen te eren, worden er voornamen gegeven in een combinatie van Abd (dienaar) en een van de namen, zoals Abd al-Aziez (dienaar van de Machtige).

Een tasbih kan helpen bij het onthouden van Gods namen.

Honderdste naam 
Een aantal hadiths suggereert dat de honderdste naam zal worden onthuld door de Mahdi. Het bahá'í-geloof beweert dat de Báb de beloofde Mahdi is en dat de honderdste naam werd onthuld als ‘Bahá’ (Arabisch: بهاء ), wat glorie en pracht betekent en het wortelwoord is voor Bahá'u'lláh en bahá'í. Bahá is ook bekend als de Grootste Naam.

Zie ook
 Lijst van islamitische termen in het Arabisch

Noten

God in de islam
Godsdienstfilosofie
Islamitisch gebed